Кра́сная Тайга́:

 Красная Тайга () — горный хребет в Алтайских горах на территории Монголии.
 Красная Тайга — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.